ТСЛ — многозначная аббревиатура:
 ТСЛ — термостат суховоздушный лабораторный
 ТСЛ — термостимулированная люминесценция
 ТСЛ — Троице-Сергиева Лавра

См. также 
  — аббревиатура латиницей